Саньоане:

 Саньоане — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Саньоане — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.